Football Writers' Association
 Fédération Wallonne de l'Agriculture